Маленькая:

 Маленькая (приток Лымжи) — река в Томской области.
 Маленькая (приток Ромашкины) — река в Томской области.
 Маленькая (приток Салгира) — река в Крыму.